Lake Barombi kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Lake Barombi Mbo, sjö, Sydvästra regionen, 
 Lake Barombi Koto, sjö, Sydvästra regionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar